Telle steht für:

 Telle River, südlicher Grenzfluss Lesothos
 Telle (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg
 Schwellentelle, Abgabe an die Schwellenkorporation im Kanton Bern

Telle ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Michel Telle, Ballettmeister und Choreograf am Königlichen Schauspiel in Berlin 1813–1821
 Émile Villemeur Telle (1907–2000), US-amerikanischer Romanist
 Erhard Telle (1933–1991), Generalmajor der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik
 Hannah Telle (* 1987), amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Joachim Telle (1939–2013), deutscher Philologe und Wissenschaftshistoriker
 Serge Telle (* 1955), französischer Diplomat und monegassischer Staatsminister

Siehe auch:
 Tell
 Tele